Giulio Cesare Begni (1579-1659) – pittore italiano 
 Mario Begni (1924-1965) – calciatore italiano